Гран-при Австрии 1999 года — девятый этап чемпионата Мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1999 года. Прошёл на трассе А1-Ринг, в Австрии. Соревнования состоялись 25 июля 1999 года. Первая гонка для Ferrari, проведённая без лидера команды Михаэля Шумахера, получившего тяжёлую травму на гран-при Британии. Его заменил Мика Сало. Мика Хаккинен приехал на этап лидером чемпионата с внушительным отрывом. Его ближайшим преследователем стал Эдди Ирвайн, ставший новым лидером Ferrari.

Квалификация 
Первые два места были уверенно заняты гонщиками McLaren Микой Хаккиненом и Дэвидом Култхардом. Ирвайн стал третьим.

Гонка 
На первом круге в повороте «Ремус» Култхард атаковал Хаккинена, выбил его с трассы и вышел в лидеры. Хаккинен откатился на двадцатое место, но смог продолжить борьбу, на протяжении всей гонки прорывался сквозь пелетон и к пятидесятому кругу смог выйти на третье место.

Мика Сало на первом круге повредил переднее антикрыло, совершил пит-стоп и не смог участвовать в борьбе за высокие места.

Култхард уверенно лидировал до середины дистанции, на время пит-стопа уступив лидерство Ирвайну — Ferrari ирландца была заправлена на большее количество кругов. В то время как Култхард ехал на потяжелевшей после дозаправки машине, Ирвайн на лёгкой машине совершил серию из нескольких быстрых кругов. Выигрывая по 1,2-1,5 секунды на круге, он создал необходимый отрыв от шотландца и после своего пит-стопа вернулся на трассу лидером. Култхард догнал Ирвайна и всю оставшуюся часть гонки активно атаковал его в борьбе за лидерство. Ирвайн сумел отбить атаки и финишировал первым с отрывом в 0,3 секунды. Финишировавший третьим Хаккинен проиграл паре победителей 22 секунды.

|}

 Лучший круг: Мика Хаккинен 1:12,107 (39-й круг)
 Последнее очко в карьере Педру Диниса

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Австрии